Сундуки́ — множественное число слова «сунду́к».

Топонимы 
 Сундуки — природно-исторический памятник природы республиканского значения в Республике Хакасия.
 Сундуки — деревня в Тверской области.

См. также 
 Cундук